Paleis Huis ten Bosch, het  woonpaleis van koning Willem-Alexander en zijn gezin
 Huis ten Bosch (Japan), een attractie/dorp in Japan waarin Nederlandse huizen zijn nagebouwd
 Huis ten Bosch (Maarssen), voormalig gemeentehuis van Maarssen, een buitenhuis aan de Vecht
 Huis ten Bosch (Weesp), een voormalig kasteel aan de Vecht nabij Fort Uitermeer bij Weesp